N34 peut faire référence à :
 Ligne de bus Noctilien N34 de la RATP ;
 , diverses routes dans le monde ;
 Urétrite et le syndrome urétral, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres